Константи́н Трофи́мович Гребе́нщиков () — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров с барьерами. Трёхкратный чемпион Сурдлимпийских игр (2013, 2017). Чемпион мира 2016 года.

Действующий мировой рекордсмен среди юношей на дистанции 400 метров с барьерами — 55.08.

Биография 

Представляет клуб «ЦСП72».

В 2009 году на Сурдлимпиаде в Тайбее 19-летний Константин Гребенщиков на дистанции 400 метров с барьерами занял 4 место с результатом 55,08 сек, а в эстафете 4×400 метров выиграл бронзовую медаль.

В 2013 году на Сурдлимпиаде в Софии выиграл золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами, установив новый рекорд России — 52.19. Свою вторую медаль Константин взял в эстафете 4×400 метров, где российская команда установила мировой рекорд.

В 2015 году на чемпионате Европы в Быдгоще стал двукратным серебряным призёром, финишировав вторым в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4×400 м. В дисциплине 400 м с барьерами он показал время 52.95 сек, уступив другому российскому атлету Алану Тыщенко, его время — 52.69 сек.

В 2016 году на чемпионате мира в Стара-Загоре Гребенщиков завоевал золотую и бронзовые медаль.

В 2017 году на Сурдлимпийских играх в Самсуне завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную на дистанции 400 м с/б.

Примечания

Ссылки 
  Константин Гребенщиков — профиль на сайте Международной федерации спорта глухих.

Бегуны с барьерами России
Глухие спортсмены России
Чемпионы Сурдлимпийских игр от России
Чемпионы летних Сурдлимпийских игр 2013 года
Серебряные призёры летних Сурдлимпийских игр 2017 года
Бронзовые призёры летних Сурдлимпийских игр 2009 года
Легкоатлеты на летних Сурдлимпийских играх 2009 года
Легкоатлеты на летних Сурдлимпийских играх 2013 года
Легкоатлеты на летних Сурдлимпийских играх 2017 года
Бегуны на короткие дистанции России